IWJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iwami (Giappone)